Liga Europejska, Liga europejska, czy Liga Europy może odnosić się do:

 Europejska Liga Brydżowa
 Europejska Liga Biegów Masowych
 Liga Europejska w piłce siatkowej mężczyzn
 Liga Europejska w piłce siatkowej kobiet
 Liga Europejska FIBA w piłce koszykowej mężczyzn
 Liga Europy UEFA w piłce nożnej mężczyzn

Zobacz też 
 Euroliga